Санато́рная аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Западной аллеи до 1-й Берёзовой аллеи.

История 
Первоначальное название Петровская улица известно с 1914 года.
 
26 декабря 1940 года присвоено название Санаторная улица, связано с тем, что на каменном острове находятся санатории и дома отдыха. С 1960-х годов в современной форме Санаторная аллея, по аналогии с другими проездами Каменного острова.

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых»

 Дом Мертенса (дом 2/1)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Каменный остров